Kadyrow (auch als Kadyrov geschrieben) ist der Familienname folgender Personen:

 Abubakar Chamidowitsch Kadyrow (* 1996), russischer Fußballspieler
 Achmat Abdulchamidowitsch Kadyrow (1951–2004), russischer Politiker, ehemaliger Präsident Tschetscheniens
 Chalid Chosch-Baudijewitsch Kadyrow (* 1994), russischer Fußballspieler
 Ramsan Achmatowitsch Kadyrow (* 1976), russischer Politiker, Präsident Tschetscheniens, Sohn von Achmat Kadyrow